Вооружён и очень опасен:

 «Вооружён и очень опасен» — советский фильм Владимира Вайнштока (1977).
 «Вооружён и очень опасен» — индийский фильм Пури Джаганнатха (2006).

См. также 
 «Вооружён и опасен» — американский фильм Марка Лестера (1977)